Esistono più edifici denominati Palazzo Giordani:
 il Palazzo Giordani a Cerreto Sannita in provincia di Benevento;
 il Palazzo Giordani a Parma.